83. breddegrad kan henvise til:

 83. nordlige breddekreds
 83. sydlige breddekreds